Toftum steht für:

 Toftum (Föhr), ein Dorf in der Gemeinde Oldsum auf Föhr
 Einen ehemaligen Gutsbezirk bei Emmelsbüll
 Das Dorf Toftum auf der dänischen Insel Rømø